Baader Meinhof steht für:

 Rote Armee Fraktion, auch als Baader-Meinhof-Bande bekannt
 Stammheim-Prozess, auch als Baader-Meinhof-Prozess bekannt
 Der Baader-Meinhof-Komplex, Sachbuch (1985) von  Stefan Aust
 Der Baader Meinhof Komplex, Film (2008) von Bernd Eichinger
 Ghostemane, Rapper, der unter dem Pseudonym Baader Meinhof auftritt